Penick ist der Familienname von

 Christine Penick (* 1956), US-amerikanische Judoka
 Harvey Penick (1904–1995), US-amerikanischer Golftrainer
 Petrus Sylvius (Peter Penick, 1470–1547), deutscher katholischer Kontroverstheologe

Siehe auch:
 Penik
 Pennick
 Penig